Pixar désigne plusieurs éléments dont :
 Pixar Inc / Pixar Corp, société émanant de LucasFilm, rachetée en 1986 par Steve Jobs et ayant fusionné en 2006 avec la Walt Disney Company, dont elle est devenue une filiale
 Pixar Animation Studios l'entité qui produit les dessins animés devenue une filiale de Walt Disney Pictures
 Pixar Image Computer, un ordinateur destiné à la conception graphique
 Pixar University, un service de formation pour les employés du studio Pixar

Pixar